Masacre hace referencia a varios artículos:

Definición
 Masacre, asesinato masivo.
:Categoría:Masacres

Música
 Masacre (banda de Colombia), banda colombiana de música death metal.
 Masacre (banda peruana), banda peruana de música metal.
 Massacre, banda argentina de rock.

Cómic
 Masacre (en inglés Deadpool), personaje de cómic de la editorial Marvel.

Cine 
 Masacre:ven y mira, () película soviética de 1985, dirigida por Elem Klímov.

fi:Verilöyly